Mazinger — это сальвадорский колёсный броневик, созданный на шасси армейского 7-тонного грузовика Magirus-Deutz «Jupiter» западногерманского производства.

Своё наименование броневик получил в честь боевого робота — персонажа японского аниме-сериала «Mazinger».

История создания и производства 
Первые работы по созданию бронированных машин на шасси грузовых автомобилей для правительственной армии Сальвадора были начаты в 1968 году, в 1968—1969 годы в центральных механических и авторемонтных мастерских армии Сальвадора («Maestranza») были выпущены 12 броневиков «Rayo».

После начала в 1979 году гражданской войны, опыт, полученный при проектировании и производстве «Rayo» был применён при производстве бронированных машин на шасси грузовиков M35, MAN и «Magirus» для правительственной армии, Национальной гвардии и полиции.

Броневики «Mazinger» поступили на вооружение пехотных бригад сальвадорской армии и подразделений Национальной гвардии.
 армейские бронемашины были окрашены в тускло-зелёный цвет с жёлтыми и коричневыми пятнами неправильной формы;
 бронемашины Национальной гвардии были окрашены в тёмно-синий цвет.

Конструкция 
Бронемашина имеет обычную компоновку с передним расположением двигателя, отделением управления в средней части машины, в кормовой части машины расположено десантное отделение. Экипаж машины состоит из двух человек (механика-водителя и командира машины), предусмотрена возможность перевозки отделения пехотинцев.

Корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых листов.

Вооружение 
Основным вооружением является пулемёт с броневым щитом, открыто установленный на штыревой установке в передней части машины.

Предусмотрена возможность ведения огня десантом через амбразуры в бортах.

Средства связи 
Бронемашины оборудованы радиостанцией производства США.

Силовая установка и ходовая часть 
В передней части машины под бронированным капотом установлен восьмицилиндровый V-образный многотопливный двигатель Klöckner-Humboldt-Deutz Typ F8L714A воздушного охлаждения. Мощность двигателя составляет 150—178 л.с. и зависит от типа используемого топлива.

Перед установкой броневого корпуса шасси проходило капитальный ремонт, в ходе которого шины заменяли на пулестойкие.

Эксплуатация и боевое применение 
 гражданская война в Сальвадоре (1979—1992) — броневики применялись в боевых действиях против повстанцев ФНОФМ. В ходе войны несколько машин было уничтожено (так, 12 апреля 1981 года один из броневиков «Mazinger» был взорван в гараже здания управления Национальной полиции), после окончания войны в 1993 году машины были сняты с вооружения.

Литература 
 David Spencer. Armored Fighting Vehicles of El Salvador. Museum Ordnance Special Number 7. 1995.
 Julio Montes. Mexican and Central American Armor. Darlington, MD. Darlington Publications, 2001

Примечания

См. также 
 Cashuat
 Гантрак

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетехника Сальвадора